Niemcy:
 Eßbach – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Saale-Orla

Osoby:
 Hasso Eßbach – niemiecki lekarz
 Wolfgang Eßbach – niemiecki socjolog